Diversität steht für:

 Diversität (Chemie), chemische Vielfalt, Maß für die strukturelle Vielfalt von Molekülen oder Synthesen
 Diversität (Soziologie), Vielfalt, Konzept zur Unterscheidung von identitätsstiftenden Gruppenmerkmalen
 Diversität (Technik), Strategie zur Erhöhung der Ausfallsicherheit durch Vielfalt
 Biodiversität, Vielfalt von Arten und Ökosystemen
 Soziodiversität, kulturelle Vielfalt
 Neurodiversität, neurobiologische Unterschiede als menschliche Dispositionen

Siehe auch:
 Diversitätsindex (Kennzahl)
 Antennendiversität (Funktechnik)
 divers (dritte Geschlechtsoption)
 Diversitas (Verschiedenheit)
 Diversity, Diversion, Vielfalt (Begriffsklärungen)
 Heterogenität (Begriffsklärung)